O termo mod pode ser utilizado para se referir a:

 Mod, indíviduo ligado à subcultura modernista
 Mod A operação que encontra o resto da divisão de um número por outro (módulo).
 Mod revival, um renascimento da subcultura mod no final da década de 1970
 Modernismo, uma subcultura na qual se iniciou na década de 1950 e a qual teve origem em Londres
 Modification, designação de jogos feitos sobre outros
 .MOD, um formato de áudio para músicas digitalizadas
 Abreviação para moderador

Desambiguação